Pilate’s Wife’s Dream – wiersz angielskiej powieściopisarki i poetki Charlotte Brontë w formie monologu dramatycznego, opublikowany w zbiorze Poems by Currer, Ellis, And Acton Bell w 1846. Podmiotem lirycznym jest wspomniana w Ewangelii żona Poncjusza Piłata.  Utwór jest napisany sekstyną ababcc:

I've quenched my lamp, I struck it in that start
Which every limb convulsed, I heard it fall–
The crash blent with my sleep, I saw depart
Its light, even as I woke, on yonder wall;
Over against my bed, there shone a gleam
Strange, faint, and mingling also with my dream.

It sunk, and I am wrapt in utter gloom;
How far is night advanced, and when will day
Retinge the dusk and livid air with bloom,
And fill this void with warm, creative ray?
Would I could sleep again till, clear and red,
Morning shall on the mountain-tops be spread!

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Angielskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1846
Monologi dramatyczne
Utwory literackie oparte na Biblii
Utwory literackie napisane sekstyną